

Codici 
 MMF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mamfé (Camerun)

Sigle 
 MMF è anche l'acronimo internazionale utilizzato per indicare il farmaco Micofenolato mofetile